Jean Toth (1899-1972), dessinateur et peintre français.
 Jean Toth (1931-1997), peintre français d'origine hongroise.